Клементьевы (Климентьевы) — древний русский дворянский род.

Род внесён в VI часть родословной книги по Ярославской и Вологодской губерниям и во II часть по Костромской губернии Российской империи.

Происхождение и история рода 
В Родословной книге из собрания князя М. А. Оболенского записано, что род Клементьевых происходит от Григория Клементьевича, предком которого в VII-м колене приходится выехавший из «Немец из Фряского государства муж честен именем Аблагиня».

Ивашко Алексеевич Клементьев, сын боярский, получил поместье в Новгородской области (1495). Фуник Клементьев голова в Тарвасте (1573). Опричниками Ивана Грозного (1573) числились: Истома и Дмитрий Клементьевы. Михаил Фуникович Клементьев — новгородец, перешёл на шведскую сторону во время мирных переговоров (1610), разоблачил русского агента в шведском лагере и давший отчет о положении в Москве. Его потомство — шведско-финские дворяне .

Дмитрий Кириллович и Назар Афанасьевич Клементьевы (1610) пожалованы вотчинами «за московское осадное сиденье». Никтополион Михайлович Клементьев (умер в 1871) был сенатором.

Описание герба 
В числе Высочайше утвержденных, герба Клементьевых не имеется. В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется печать с гербом Ивана Петровича Клементьева: в щите, имеющем серебряное поле, изображен воин в лиловой одежде с поднятым мечом в правой руке. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом с шейным клейнодом. С правой и левой стороны от дворянского шлема. два распростертых орлиных крыла. Над коронованным шлемом, вторая дворянская корона, внутри которой накрест два знамени. Цветовая гамма намёта не определена.

Известные представители 
 Клементьев Тимофей — староста, воевода в Кайгородке (1609).
 Клементьев Павел Федорович — патриарший стольник (до 1629), стряпчий (1629), московский дворянин (1640), воевода в Можайске (1649).
 Клементьев Алексей Данилович — воевода в Борисове (Царев-Борисов) (1641).
 Клементьев Иван — дьяк (1668—1677).
 Клементьевы: Никита Клементьевич и Иван Акимович — дьяки (1692).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 ГЕРБ КЛЕМЕНТЬЕВЫХ (самобытный)
 Clementeoff nr 1956 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины